29. granátnická divize SS může být
 29. granátnická divize SS (1. italská)
 29. granátnická divize SS (1. ruská)